Kuroishi bezeichnet:

 Kuroishi, eine Stadt in der japanischen Präfektur Aomori
 Kuroishi (Han), ein Lehen in diesem Gebiet

Kuroishi ist der Familienname folgender Personen:

 Takaya Kuroishi (* 1997), japanischer Fußballspieler